Борза () — фамилия румынского происхождения.

Известные носители:
 Борза, Александру (1887—1971) — румынский учёный-ботаник и педагог.
 Борза, Юджин (1935—2021) — американский историк-антиковед.